Miejscowości w Australii:
 Cowan – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA:
 Cowan – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Cowan – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Cowan (ang. Cowan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne